Courbu es un nombre usado en tres uvas de vino (vitis vinifera) diferentes, aunque emparentadas. Se encuentran sobre todo en el suroeste de Francia. El nombre courbu, a secas, puede hacer referencia a la petit courbu y a la courbu blanc, y algunas obras sobre el tema ni siquiera las diferencian.

Petit courbu 
La petit courbu es una uva blanca de vino de Gascuña con una larga historia en la región. 
Añade cuerpo y aporta aromas a cítricos y a miel a los vinos. Se encuentra en la AOC Pacherenc du Vic-Bilh y en otras denominaciones de la región.

Es conocida por los sinónimos courbu y courbu petit.

Courbu blanc 
La hondarrabi zuri o courbu blanc es una variedad española de uva blanca. Es cultivada sobre todo en zonas donde se produce chacolí de Vizcaya y en Guipúzcoa, en el País Vasco.

La courbu blanc se encuentra sobre todo en el País Vasco francés, como ocurre en la AOC Irouléguy AOC. Es similar a la petit courbu, pero la vid tiene las hojas más oscuras.

Características 
Hasta el siglo XIX había muchas hectáreas de hondarrabi zuri en la región. El aristócrata Wilhelm von Humboldt llegó a comparar sus vinos con los más prestigiosos de Alsacia y de Renania. Se trata de una vid poco productiva, por lo que no llegó a recuperar la cantidad de hectáreas anterior. Rara vez supera los 8 .000 kg/ha o los 60 hl/ha.

Algunos productores vascos mezclan la hondarrabi zuri con la variedad tinta hondarrabi beltza o con pequeñas cantidades de petit corbu y gros manseng, para crear vinos con más complejidad aromática.

Producen uvas y racimos de pequeño tamaño. Los vinos tienen intensos aromas a pera y frutas exóticas, así como matices cítricos, herbáceos y florales, con notable acidez y una graduación alcohólica de media a moderada. En las buenas añadas, cuando las circunstancias de maduración son óptimas, se pueden obtener vinos aromáticos, potentes y muy equilibrados. La calidad de los chacolíes que se producen con hondarribi zuri no tiene nada que ver con la de otros que se producen en la zona con variedades no aptas y técnicas de elaboración incorrectas, que producen vinos poco aromáticos, excesivamente ácidos, ligeros y a menudo con una importante cantidad disuelta de gas carbónico.

Regiones 
Es una variedad empleada en las DO Chacolí de Álava, Chacolí de Guetaria y Chacolí de Vizcaya.

Guetaria se encuentra cerca de la ciudad de San Sebastián y de la costa del mar Cantábrico. Por su orientación al mar, tiene un clima suave con unas temperaturas medias bastante elevadas y lluvias frecuentes, lo que influye en la baja graduación de los vinos. Las vides están en las laderas orientadas al sur y bien ventiladas, en un terruño pardo, húmedo y calizo. En esas laderas predominan la blanca hondarrabi zuri y la tinta de escasa coloración hondarrabi beltza.

La DO Chacolí de Vizcaya ocupa todo el territorio vizcaíno, organizado en seis zonas: Encartaciones / Margen izquierda, Uribe, Urdaibai, Lea-Artibai, Duranguesado y Nervión. Las variedades permitidas son hondarrabi zuri, hondarrabi zuri zerratia, folle blanche y hondarrabi beltza. En esta DO se elaboran vinos blancos, tintos y rosados, estos últimos conocidos como "ojo de gallo".

La DO Chacolí de Álava abarca la comarca de Cantábrica Alavesa, por los términos municipales de Amurrio, Ayala, Arceniega, Llodio y Oquendo. Abarca unas 50 ha de viñedos. Las variedades permitidas son la  hondarrabi zuri, petit manseng, petit corbu, gross mansen y hondarrabi beltza. Se elaboran vinos blancos, tintos y rosados.

Sinónimos 
Esta variedad es conocida por los sinónimos bordeleza zuria, txakoli zuria, cougnet, courbeau, courbi blanc, courbies, courbis, courbu, courbu gros, courbut, courbut blanc, courtoisie, ondaria zuria y vieux pacherenc.

Courbu noir 
La hondarrabi beltza o courbu noir es una variedad de uva tinta española. También es muy conocida con el sinónimo hondarribi beltza. Se encuentra en el País Vasco y Navarra. Es usada para el tradicional chacolí.

La courbu noir es exclusiva de Bearne, pero ya está casi extinta.

Viticultura 
Es una variedad de brotación temprana (floración entre finales de mayo y principios de junio) y maduración tardía (a mediados de octubre). Al ser de brotación temprana puede verse afectada por las heladas primaveras. Es sensible al oídio y al mildiu. Es de porte semirastrero y su cultivo es en espaldera y parral. Admite podas cortas. Aunque es bastante fértil da rendimientos escasos. Sus racimos son de tamaño mediano, pequeños y compactos. Las uvas son de piel gruesa y color azul negruzco. Su pulpa posee poco color y mucha acidez. generando vinos con buena estructura pero con poca graduación alcohólica. Su nivel de acidez compensa los taninos. Son vinos bravos y rudos en boca.

Regiones 
Es una variedad empleada en las DO Txakoli de Álava, Txakoli de Getaria y Chacolí de Vizcaya.

Guetaria se encuentra cerca de la ciudad de San Sebastián y de la costa del mar Cantábrico. Por su orientación al mar, tiene un clima suave con unas temperaturas medias bastante elevadas y lluvias frecuentes, lo que influye en la baja graduación de los vinos. Las vides están en las laderas orientadas al sur y bien ventiladas, en un terruño pardo, húmedo y calizo. En esas laderas predominan la blanca hondarrabi zuri y la tinta de escasa coloración hondarrabi beltza.

La DO Txakoli de Álava abarca la comarca de Cantábrica Alavesa, por los términos municipales de Amurrio, Ayala, Arceniega, Llodio y Oquendo. Abarca unas 50 ha de viñedos. Las variedades permitidas son la  hondarrabi zuri, petit manseng, petit corbu, gross mansen y hondarrabi beltza. Se elaboran vinos blancos, tintos y rosados.

La DO Chacolí de Vizcaya se extiende a lo largo de todo el territorio vizcaíno, organizado en seis zonas: Encartaciones/Margen Izquierda, Uribe, Urdaibai, Duranguesado, Lea Artibai y Nervión . Las variedades permitidas son hondarrabi zuri, hondarrabi zerratia, folle blanche y hondarrabi beltza. En esta DO se elaboran vinos blancos, tintos y rosados, estos últimos conocidos como "ojo de gallo".

Vinos 
Los vinos tienen profundos aromas frutales, limpios e intensos, con colores violáceos y a picotas. Su graduación alcohólica oscila entre los 11º y los 13,5º, en las mejores añadas. Poseen una alta acidez. Las nuevas elaboraciones han logrado un buen balance entre la acidez y la frutalidad que recuerda a los vinos franceses de Beaujolais. Con ella se producen vinos monovarietales y se mezcla con la hondarrabi zuri para producir vinos tintos y rosados.

Sinónimos 
Es conocida con los sinónimos hondarribi beltza, beltza, chacoli, cruchen negre, hondarribi gorri, 'kurixketu beltza, matza verde, negra, ondarrabiya beltza, ondarri beltza, ondarribi beltza, ondarrubi beltza, ondarrubiya beltza, ondarrubiya negra, txakoli, verde matza y xerratu beltza. También es conocida por los sinónimos courbu rouge y dolceolo.

 Otras uvas 
El nombre «caurbu rouge» puede ser un sinónimo de la courbu noir o también un sinónimo de la manseng noir''.

Referencias 

Variedades viníferas
Viñedo de Gascuña